Ехидо ел Росарио има више значења:

 Ехидо ел Росарио (Тезојука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо ел Росарио (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику